A magyar labdarúgó-válogatott barátságos mérkőzése 2018. március 27-én, Budapesten, a Groupama Arénában, az ellenfél Skócia válogatottja. Ez volt a magyar labdarúgó-válogatott 925. hivatalos mérkőzése és a két válogatott egymás elleni 10. összecsapása. A mérkőzést 1–0-ra a skótok nyerték meg.

Helyszín 
A találkozót Budapesten, a Groupama Arénában rendezték.

Örökmérleg a mérkőzés előtt 

Források: ,

A mérkőzés

Az összeállítások

A mérkőzés statisztikái

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
Magyar Labdarúgó-szövetség
Skót labdarúgó-szövetség

Források

A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései 2018-ban